Easter Island kan syfta på:
 Påskön, en ö i Stilla havet som tillhör Chile
 Easter Island, Nunavut, en ö i Kanada
 Easter Island (musikalbum) – ett musikalbum från 1978 av Kris Kristofferson